Tantor – nome che indica gli elefanti nei romanzi di Tarzan
 Tantor Media – casa editrice statunitense
 Casa Tantor – casata del Ciclo di Dune